Корте — власна назва.

Топоніми

Корте-де-Пелеас — муніципалітет.

Корте-Бруньятелла — муніципалітет у регіоні Емілія-Романья. 
 Корте-Палазіо — муніципалітет у регіоні Ломбардія. 
 Казале-Корте-Черро — муніципалітет у регіоні П'ємонт.
 Корте-де'-Кортезі-кон-Чиньоне — муніципалітет у регіоні Ломбардія. 
 Корте-Франка — муніципалітет у регіоні Ломбардія. 
 Корте-де'-Фраті — муніципалітет у регіоні Ломбардія.

Корте-ду-Пінту — парафія.

Корте (Ізола) — поселення в общині Ізола.

Корте — місто на Корсиці.

Особи 
 Хуан де ла Корте (ісп. Juan de la Corte бл. 1590 — † 1662) — іспанський художник 17 століття.

Інше 
 Корте (Венеція) — подвір'я у Венеції, типовий елемент цього міста.